

Opere 
 Spartak – balletto su musiche di Aram Il'ič Chačaturjan
 Spartak – film del 1926 diretto da Muhsin Ertugrul
 Spartak – film del 1975 diretto da Vadim Derbenёv e Jurij Grigorovič

Varie 
 Spartak – società polisportiva russa di Mosca
 Spartak – stazione della metropolitana di Mosca
 Spartak – villaggio del Kirghizistan